Елој Гонзалез има више значења:

 Елој Гонзалез (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Елој Гонзалез (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику